I miserabili (Les Misérables) – romanzo di Victor Hugo

Film
I miserabili (Les Misérables) – film diretto da Henri Fescourt (1925)
I miserabili (Les misérables) – film diretto da Raymond Bernard (1934)
Il forzato di Tolone (Los miserables) – film diretto da Fernando A. Rivero (1943)
I miserabili – film diretto da Riccardo Freda (1948)
I miserabili (Les misérables) – film diretto da Lewis Milestone (1952)
I miserabili (Les misérables) – film diretto da Jean-Paul Le Chanois (1958)
I miserabili (Les Miserables) – film per la televisione diretto da Glenn Jordan (1978)
I miserabili (Les Misérables) – film diretto da Robert Hossein (1982)
I miserabili (Les misérables) – film diretto da Claude Lelouch (1995)
I miserabili (Les misérables) – film diretto da Bille August (1998)
Les Misérables – film diretto da Tom Hooper (2012)
 I miserabili (Les Misérables) – film del 2019 diretto da Ladj Ly

Fiction televisive
I miserabili – sceneggiato televisivo del 1964 diretto da Sandro Bolchi
I miserabili – miniserie televisiva del 1972 diretta da Marcel Bluwal
I miserabili – serie animata del 1992
I miserabili – miniserie televisiva del 2000 diretta da Josée Dayan
I miserabili – miniserie televisiva del 2018 diretta da Tom Shankland

Manga 

 I miserabili – manga del 2013 scritto e disegnato da Takahiro Arai